Палеопиргос — греческий топоним. Может означать:

 Палеопиргос (Лариса) — деревня в общине Айя.
  — деревня в общине Триполис.
 Палеопиргос (Мигдалья) — деревня в сообществе  в общине Гортиния.
 Палеопиргос (Трикала) — деревня в общине Трикала.
  — деревня в общине Нафпактия.
  — деревня в общине Мецовон.